Woodstock Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Woodstock Township du comté de Schuyler dans l'Illinois.
  du comté de Lenawee dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships